Fleener ist der Familienname folgender Personen:

 Coby Fleener (* 1988), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Mary Fleener (* 1951), US-amerikanische Comiczeichnerin